Lione je italské jméno i příjmení. Mezi významné nositele patří:
 Fabio Lione (* 1973), italský zpěvák
 Riccardo Lione (* 1972), italský hráč beach volejbalu
 Lione Pascoli (1674–1744), italský opat, historik umění, sběratel a ekonom.

Externí odkazy